Název Kojetice má více obcí nebo míst:
 Kojetice (okres Mělník) – obec v okrese Mělník
 Kojetice (okres Třebíč) – obec v okrese Třebíč
 Kojetice (Ústí nad Labem) – městská část Ústí nad Labem

Externí odkazy